donjon (wym. Donżon) – wolno stojąca wieża obronno-mieszkalna w średniowiecznych zamkach, mylona często z wieżą typu Stołp;
 Donjon – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Allier.